Het seizoen 2013/14 van de zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes competities op het op een na hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 7 september 2013 en de laatste speelronde was op 10 mei 2014.
De kampioen van vorig seizoen (2012/13) was Excelsior Maassluis.

Teams

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** SV Deltasport kreeg 1 punt in mindering

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B